Vădastra (plaats), een plaats in Roemenië
 Vădastra (rivier), een rivier in Roemenië